Roxen – jezioro w Szwecji
 Roxen – rumuńska piosenkarka